Zwei Kriegsschiffsklassen trugen bzw. tragen die Bezeichnung Formidable-Klasse:

 Formidable-Klasse (1898) – eine acht Schlachtschiffe des Vor-Dreadnought-Typs umfassende Schiffsklasse der britischen Royal Navy, Stapellauf ab 1898.
 Formidable-Klasse (Republic of Singapore Navy) – eine sechs Fregatten umfassende Schiffsklasse der Kriegsmarine der Republik Singapur, Stapellauf ab 2004.